Ддмаше́н () — село в Гехаркуникской области, на востоке Армении.

Село расположено на левом берегу реки Раздан, в 13 км к западу от города Севан. Вместе с соседним селом Гегамаван Ддмашен был основан в 1828 году армянами-переселенцами из города Маку. Ддмашен известен построенной в VII веке церковью Святого апостола Тадеоса.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 
 Результаты переписи и учёта жилищных условий населения РА 2001 г